Села:
 Лопушанка — Закарпатська область, Мукачівський район
 Лопушанка — Львівська область, Турківський район

 Лопушанка — колишнє село Старосамбірського району Львівської області

Річки:
 Лопушанка — річка в Тернопільській області, притока Серету
 Лопушанка — річка Закарпатської області, права притока Лазещини

Див. також 
 Лопушанка-Хомина